Les Amandiers és una comèdia dramàtica francesa del 2022 coescrita i dirigida per Valeria Bruni Tedeschi. L'actriu-cineasta recupera la passió dels seus anys de formació a l'escola de teatre Les Amandiers de Nanterre dirigida per Patrice Chéreau i Pierre Romans.

Argument 
La pel·lícula descriu les audicions per a la prova d'accés a l'escola de teatre Les Amandiers de Nanterre, i especialment l'any 1986 amb la posada en escena de Platonov, l'obra d'Anton Txékhov. Els candidats, molt joves, arrisquen la vida, llancen les tripes a l'escenari, ho donen tot. Els membres del jurat semblen dubtar entre la diversió i l'admiració.

Personatges 
El llargmetratge és autobiogràfic, els personatges de Stella i Etienne són alter-egos de Valeria Bruni Tedeschi i Thierry Ravel.

Al voltant de la pel·lícula

Polèmica 
L'actor principal, Sofiane Bennacer, en una relació amb el director de la pel·lícula, és acusat de violació i violència domèstica sobre companys anteriors. Alguns cinemes decideixen eliminar la pel·lícula de la seva programació. L'Académia dels Césars, decideix retirar Sofiane Bennacer de la llista de preselecció per al César al millor actor revelació, proposada com a indicació el 16 de novembre de 2022 per al César 2023.

Anècdota 
Bernard Nissille, que interpreta el majordom, Franck Demules, que interpreta el conserge, i Isabelle Renauld, que interpreta l'ajudant de Chéreau, eren ells mateixos alumnes de l'escola Les Amandiers de l'època retratada per la pel·lícula.

Premis 
 Festival Internacional de Cinema Francòfon de Namur 
 Bayard a la millor fotografia
 Premi RTBF
 César 2023 : La millor esperança femenina per a Nadia Tereszkiewicz

Referències 

Pel·lícules en francès
Pel·lícules de França del 2022